Thelohaniidae är en familj av svampar. Thelohaniidae ingår i ordningen Microsporida, klassen Microsporea, divisionen Microspora och riket svampar.

Källor

Svampar
Thelohaniidae